Macastre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Macastre (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Macastre (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar